Diuris aurea  — травянистое наземное растение; типовой вид рода Диурис семейства Орхидные (Orchidaceae). Распространено в Австралии.

Ареал 
Произрастает в засушливых районах на восточном побережье Австралии. Встречается в основном в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Является эндемиком востока Австралии.

Биологическое описание 
Эфемероид. Растение примерно 30-60 см в высоту.

Имеет один — два продолговатых листа, 10—20 см в длину, 4—6 мм в ширину

Цветки в числе от двух до пяти, от жёлто-золотого цвета до оранжевого с чёрными пятнышками. Как и все остальные виды данного рода, имеет два лепестка, напоминающих по форме ослиные уши.

Начинает расти с началом сезона дождей. Цветок появляется к весне. Семена созревают к началу летних штормов.

Впервые был описан и опубликован в ботанической литературе в 1804 году Джеймсом Эдвардом Смитом.

Ссылки 
 Фотографии Diuris aurea на сайте flickr.com

Примечания 

Орхидные
Эндемики Австралии